La Lucky Dance Party est un spectacle interactif pour apprendre à danser en moins de 5 minutes sur les véritables chorégraphies des clips vidéo des plus grands tubes. 

Elle est créée en 2000 à Disney Village par Lucky (pseudonyme de Luc Metzger), qui l'inclut ensuite en 2004 dans M6 Kid sur M6 où il est présentateur, puis elle assure la première partie de Stars 80, la tournée à partir de 2016.

Disney Village 

Présentée pour la première fois à l'été 2000 dans un format de 45 minutes, sur la scène centrale en plein air du Disney Village de Disneyland Paris à Marne la Vallée en France, la Lucky Dance Party avait pour vocation au départ d'apprendre à danser rapidement au public les danses de l'été tous les vendredis à 20h30. 

Le , une édition de 90 minutes est testée, toujours sur la scène centrale en plein air du Disney Village. À compter de cette date jusqu'en 2005, viendront se rajouter aux éditions de 45 minutes du vendredi environ 3 éditions de 90 minutes par an. Dès 2005, le spectacle est proposé sur la nouvelle scène en plein air du Disney Village, pour les fêtes d'Halloween, avant le  pendant plusieurs jours, dans un format de 25 minutes. 

Depuis 2010, la Lucky Dance Party est présentée chaque  à 21 heures aux Walt Disney Studios de Disneyland Paris à Marne la Vallée en France pour la nuit du nouvel an dans son format de 90 minutes.

M6 Kid 

En , Lucky est invité dans l'émission M6 Kid pour apprendre aux enfants la chorégraphie d'O-Zone en 3 minutes. Sa prestation ayant été un succès, il est engagé pour présenter la saison 2004-2005 avec Karine Lima et y animer une séquence Lucky Dance Party, puis pour la saison 2005-2006 avec Audrey Sarrat, et pour la saison 2006-2007 avec Maeva Berthelot.

Pour la saison 2007-2008, Lucky est désormais seul pour présenter M6 Kid.

Hey Baby ! 

En 2010, afin de l'intégrer à la setlist de la Lucky Dance Party, Lucky enregistre Hey! Baby, reprise du célèbre tube de la bande originale du film Dirty Dancing.

Stars 80 

Le , la Lucky Dance Party est choisie pour être la première partie du concert Stars 80 au Stade de France retransmis en simultané sur TF1. C'est une édition de 35 minutes avec 8 danseurs. Puis la Lucky Dance Party est engagée en première partie de la tournée Stars 80 - 10 ans déjà !, programmée à partir du , et continue au fil des années suivantes jusqu'à aujourd'hui. De plus, depuis , Lucky assure seul la présentation des concerts Stars 80.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Spectacle Disney
Disney Village